Ostapenko (en ukrainien : ) est un nom propre.

Patronyme 

 Alexeï Ostapenko (né en 1986), joueur russe de volley-ball ;
 Jeļena Ostapenko (née en 1997), joueuse lettonne de tennis ;
 Sergei Ostapenko (né en 1986), joueur kazakh de football ;
 Serhy Ostapenko (1881–1937), homme politique ukrainien.

Homonymie